La donna proibita (Back Street) – film del 1932 diretto da John M. Stahl
La donna proibita (La femme défendue) – film del 1997 diretto da Philippe Harel 
La donna proibita (La mujer prohibida) – telenovela coprodotta da Argentina e Spagna nel 1991
La donna proibita – film del 2013